

Localidades 
 Río Bravo (Tamaulipas)
 Río Bravo (Suchitepéquez)
 Rio Bravo (Texas)

Ou ainda:
 Rio Grande (América do Norte)

Outros 
 Rio Bravo (filme)

Desambiguações de topônimos